Carlota de Borbón-Montpensier (1546-Amberes, 5 de mayo de 1582) fue hija del duque Luis III de Montpensier y de Jacqueline de Longwy. En 1559 ingresó en la abadía de Nuestra Señora de Jouarre (Francia), de la que llegó a ser abadesa en 1565, retirándose en 1571.

Matrimonio e hijos
Fue la tercera esposa del príncipe Guillermo de Orange, el principal líder de la revolución holandesa contra los españoles. La pareja se casó el 12 de junio de 1575 y tuvo seis hijas:
Luisa Juliana (1576-1644), casada en 1593 con Federico IV del Palatinado (1574-1610). 
Isabel (1577-1642), casada en 1595 con Enrique de La Tour d'Auvergne, duque de Bouillon (1555-1623). Su hijo sería el "Gran Turenne". 
Catalina Bélgica (1578-1648), casada en 1596 con el conde Felipe Luis de Hanau (1576-1612). 
Carlota Flandrina (1579-1640), abadesa de Poitiers. 
Carlota Brabantina (1580-1631) casada en 1598 con Claudio de la Trémoille.
 Emilia Segunda Antuerpiana (1581-1657), casada en 1616 con el conde palatino Federico Casimiro de Zweibrücken (1585-1645), hijo de Juan I del Palatinado-Zweibrücken.

Muerte
Carlota murió de agotamiento mientras cuidaba a su marido de las heridas que recibió cuando el vizcaíno Juan Jáuregui intentó asesinarle en 1582.

Ancestros

Referencias

Casa de Borbón en Francia
Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVI
Neerlandesas
Nobles francesas del siglo XVI